Бабцыно — название населённых пунктов в России:

 Бабцыно — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бабцыно — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Бабцыно — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.